Cienfuegos kan avse:

 Cienfuegos, Kuba – en kommun vid Kubas södra kust
 Provincia de Cienfuegos – en provins i Kuba

Personer
 Camilo Cienfuegos (1935–1959), kubansk revolutionär
 Nicasio Álvarez de Cienfuegos (1764–1809), spansk poet och publicist